VLK, sigle composé des trois lettres V, L et K, peut faire référence à :
 Volume License Key, est un type de clé de produit informatique ;
 Vladivostok Avia, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.